Кипчумба — кенийская фамилия. Известные носители:

 Кипчумба, Альфред — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипчумба, Джон — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипчумба, Доминик — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипчумба, Ирен — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Кипчумба, Марико — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипчумба, Николас — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипчумба, Роберт (род. 1984) — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипчумба, Уильям — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипчумба, Фредерик — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипчумба, Хиллари (род. 1992) — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипчумба, Хиллари (род. 1985) — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипчумба, Хоси — кенийский бегун на средние дистанции.
 Кипчумба, Эванс — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипчумба, Эдвин — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипчумба, Элиуд — кенийский бегун на средние дистанции.
 Кипчумба, Элькана — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипчумба, Яфред — кенийский бегун на длинные дистанции.